—  японский —любитель, первооткрывательница сверхновых звёзд и астероидов. В феврале 1991 года совместно со своим мужем японским астрономом Ёсио Кусидой ею был открыт астероид 4875 Ingalls. Кроме того, ею было обнаружено 14 сверхновых звёзд в других галактиках.

В знак признания её заслуг одному из астероидов было присвоено её имя .

См. также 
 Фумиаки Уто
 Хитоси Сиодзава
 Сюнъэй Идзумикава

Примечания 

Женщины-астрономы
Первооткрыватели астероидов